El término marihuana puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Cannabis (psicotrópico), sobre su uso como sustancia depresora;
 a Marihuana (término), sobre la etimología de esta palabra;
 Anexo:Nombres del cannabis, lista de los diversos nombres de esta sustancia;

Cine y televisión 

 Marihuana (1936), una película estadounidense;
 Marihuana (1950), una película argentina.

Música 
 Marijuana, Variations non sérieuses Op. 54, pieza de René Leibowitz de 1960.

Enlaces externos